(1910-2000), compositeur italien ;
Renato Dionisi (1947-), athlète et sauteur à la perche italien.